Fort Louis bzw. Fort-Louis steht und stand für:

 Fort Louis (La Rochelle), Fort in La Rochelle, Frankreich
 Fort-Louis, Ehemalige Festung; Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Fort Louis de la Mobile, ein ehemaliges französisches Fort in Alabama, das sich später zur Stadt Mobile (Alabama) entwickelte.